À poil dans la forêt est le deuxième album de musique et d'humour du Naheulband et de Pen of Chaos, sorti en 2005.

Liste des titres

Composition du groupe

Notes et références 

Album du Naheulband
Album musical sorti en 2005